Pelerin oder Pèlerin bezeichnet

 Pelerin, Bischof von Auxerre
 Mont Pelerin Society
 Château Pèlerin (Chastel Pelerin, lateinisch Castrum peregrinorum, Pilgerburg, Burg Pelerin oder Festung Atlit) 
 Mont Pèlerin, Höhenrücken, im Schweizer Kanton Waadt über dem Nordostufer des Genfersees, nördlich der Stadt Vevey 
 Fernsehturm Mont Pèlerin
 Saint-Julien-le-Pèlerin, französische Gemeinde im Département Corrèze in der Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch:
 Pellerin
 Pelerine